Middleburg (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord   
 Middleburg (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Middleburg (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània  
 Middleburg (Virgínia), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Middleburg Heights, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio